Национальные волости:
 Национальные волости КНР
 Национальные волости СССР